W grupie B, Pucharu Narodów Afryki 2017, znalazły się drużyny: Algierii, Senegalu, Tunezji i Zimbabwe.

Tabela

Mecze

Algieria – Zimbabwe

Tunezja – Senegal

Algieria – Tunezja

Senegal – Zimbabwe

Senegal – Algieria

Zimbabwe – Tunezja

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki 2017